

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bery“ beginnt.

Bery 



Berye 
 Berye, Ybekal Daniel (* 1988), äthiopischer Langstreckenläufer

Beryl 
 Beryl, Nonhle (* 1983), südafrikanische Sängerin, Schauspielerin und Autorin
 Beryllus, Kirchenschriftsteller, christlicher Bischof

Beryn 
 Berynda, Pamwo († 1632), ruthenischer Gelehrter und Lexikograph